Boca del Río kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 Boca del Río, Veracruz, 
 Boca del Río (kommun), Veracruz, 
 Boca del Río, Oaxaca, Salina Cruz, 
 Boca del Río, Guerrero, Florencio Villarreal, 
 Boca del Río, Texistepec,

Spanien 

 Boca del Río (flodmynning i Spanien), Galicien, Provincia da Coruña, 

Robotskapade Mexikoförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar